Сколепово — название нескольких населённых пунктов:
 Сколепово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Сколепово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Сколепово — деревня в Судиславском районе Костромской области.